Springwood kan syfta på följande platser:

Australien 

 Springwood, New South Wales, Blue Mountains Municipality, 
 Springwood, Queensland, Logan, 

Robotskapade Australienförgreningar